Salvador Allende (1908-1973) — político do Chile
Isabel Allende (n. 1942) — escritora

Geografia 
Allende (Chihuahua)

San Miguel de Allende 
Allende (Nuevo León)

Outros 
Allende (meteorito) — meteorito caído no México em 1969

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de história
Desambiguações de literatura
Desambiguações de astronomia